Kosinski oder Kosiński ist der Familienname folgender Personen:

 Hamilkar von Rawicz-Kosinski (1760–1823), polnischer Divisionsgeneral, später preußischer Generalleutnant
 Izidoro Kosiński CM (1932–2017), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Três Lagoas
 Jerzy Kosiński (1933–1991), amerikanischer Schriftsteller
 Joseph Kosinski (* 1974), amerikanischer Regisseur

Siehe auch:
 Kossinski
 Kosinsky von Kosin